Garrison é um clube de futebol da Maurícia. Já disputou a primeira divisão do campeonato nacional.  Foi campeão em duas temporadas consecutivas: 1936 e 1937. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1937.

Clubes de futebol da Maurícia